Спюрк ( — «диаспора») может означать:

 Спюрк — армянская диаспора.
 Спюрк — армянский общественно-политический журнал.